Ellipes är ett släkte av insekter. Ellipes ingår i familjen Tridactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Ellipes